Het ATP-toernooi van Barcelona 2011 (met de officiële naam Open BancSabadell) vond plaats van 18 tot en met 24 april 2011. Er werd gespeeld op gravelbanen van Real Club de Tenis Barcelona in Spanje.

In de enkelspelfinale was de Spanjaard Rafael Nadal te sterk voor zijn landgenoot David Ferrer. In de dubbelspelfinale versloeg het Mexicaans/Amerikaanse duo Santiago González/Scott Lipsky de Amerikaanse broers Bob en Mike Bryan.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Eindfase

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 
 
 

Barcelona
ATP-toernooi van Barcelona